En Pologne, 'Sokółki peut désigner :

 Sokółki, village du powiat d'Ełk, dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Sokółki, village du powiat d'Olecko, dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Sokółki, village du powiat de Konin, dans la voïvodie de Grande-Pologne